Deštná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Deštná (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Deštná (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar